

Astronomia 
 1995 Hajek – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Hájek – comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
 Hájek – comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione

Persone 
 Andreas Hajek – canottiere tedesco
 František Hájek – cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco
 Jan Hájek – tennista ceco
 Jiří Hájek – diplomatico ceco
 Miloš Hájek – storico e politico ceco
 Miroslava Hajek – storica dell'arte ceca
 Pavel Hájek – calciatore ceco
 Tadeáš Hájek – medico e astronomo ceco
 Tomáš Hájek – calciatore ceco
 Václav Hájek z Libočan – scrittore boemo

Pagine correlate 
 Hayek